Кавсар Ахмедовна Мужавова (2 февраля 1911 года, село Кака-Шура — 6 апреля 1987 года, там же) — доярка колхоза имени XXII партсъезда Ленинского района Дагестанской АССР. Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родилась 2 февраля 1911 года в крестьянской семье в селе Кака-Шура. По национальности — кумычка. Трудовую деятельность начала в раннем детстве. Работала в личном крестьянском хозяйстве. С 1926 года трудилась дояркой на молочно-товарной ферме местного колхоза (с 1957 года — колхоз «Кавказ» (Къавкъавзу), позднее — имени XXII партсъезда) Ленинского района.

В 1965 году получила высокие надои молока. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года «за достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок мяса и другой продукции» удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Участвовала во Всесоюзной выставке ВДНХ.

Трудилась в колхозе до 1970 года. В 1974 году вышла на пенсию. Скончалась в 1987 году.

 Память
В селе Кака-Шура установлен памятник, посвящённый Кавсар Мужавовой.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Золотая медаль ВДНХ
 Заслуженный животновод ДАССР (1965)

Примечания

Литература 
 Ильясов З. З. Герои Дагестана: и жизнь, и смерть во имя Отечества. Махачкала. 2015 г.
 Мужавова Кавсар Ахмедовна // Дагестанцы: Герои России. Герои Советского Союза. Герои Социалистического труда. — Махачкала: Дагестанское книжное издательство, 2008. — С. 298.

Ссылки 
  Мужавова Кавсар Ахмедовна